Nikolaï Vladimirovitch Kouliomine - en  et en anglais :  (né le  à Magnitogorsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il débute dans la Superliga en 2005. Il est choisi en 2006 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en , en . En 2007, le Metallourg remporte la Superliga puis la Coupe d'Europe des clubs champions 2008. Il part ensuite en Amérique du Nord et débute dans la LNH en 2008.

Le , il signe un contrat de quatre ans avec les Islanders de New York pour un montant de 16,75 millions de dollars.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2004.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk 2 || Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk 2 || Pervaïa liga|| 43|| 9|| 13|| 22|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk 2 || Pervaïa liga|| 4|| 3|| 1|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 31|| 5|| 8|| 13|| 8|| 11|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 54|| 27|| 12|| 39|| 42|| 13|| 9|| 1|| 10|| 8
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 57|| 21|| 12|| 33|| 66|| 11|| 2|| 2|| 4|| 29
|-
| 2008-2009|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 73|| 15|| 16|| 31|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Marlies de Toronto|| LAH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 78|| 16|| 20|| 36|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 82|| 30|| 27|| 57|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 70|| 7|| 21|| 28|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 36 || 14 || 24 || 38 || 26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 7|| 16|| 23|| 22|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0 
|-
| 2013-2014|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 70 || 9 || 11 || 20 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Islanders de New York || LNH || 82 || 15 || 16 || 31 || 21 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Islanders de New York || LNH || 81 || 9 || 13 || 22 || 22 || 11 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2016-2017 || Islanders de New York || LNH || 72 || 12 || 11 || 23 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH || 13 ||1 ||2 || 3 || 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 52|| 16 || 19 || 35 || 16 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||57 || 12 || 8 || 20 || 18 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||22 || 6 || 1 || 7 || 6 || 12 || 0|| 1 || 1 || 4
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 45 || 14|| 13|| 27|| 12|| 11|| 3|| 0|| 3|| 8
|-
|2022-2023 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 68|| 13|| 15|| 28|| 24|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2

| 669 || 121 || 153 || 274 || 173 || 25 || 2 || 5 || 7 || 4

Au niveau international 

| 2004 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 2|| 2 || 4|| +3 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde junior || 4|| 4|| 2|| 6 || 25|| +3|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2006 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 3|| 4|| 2|| +5 || align="left"|
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 2|| 1|| 3 || 0|| +4|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 3|| 2|| 5 || 25|| +6||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 0|| 1|| 2|| -4|| align="left"| 
|-
| 2012 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 3|| 4|| 0|| +4||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques d'hiver || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || align="left"|
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 4|| 7|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 7|| 8|| 2|| +6|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 || align=left|Coupe du monde || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || +1 || align=left|Défaite en demi-finale

Références 

Naissance en juillet 1986
Naissance à Magnitogorsk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa